Ознака розбіжності ряду — проста ознака, що надає достатню умову розбіжності ряду через властивості його доданків:
Для збіжності ряду  необхідно, щоб послідовність  збігалася до 0. Відповідно для розбіжності ряду достатнім є невиконання цієї умови

Доведення 
Припустимо, що ряд збігається. За визначенням збіжності ряду послідовність , а отже, і послідовність  збігаються до деякої спільної скінченної границі .  Але  і з властивостей границі послідовності , тобто послідовність  збігається до нуля.

Зауваження 
Дана ознака є тільки достатньою, але не необхідною умовою розбіжності, тобто з того, що  збігається до нуля не випливає збіжність ряду.

Так, гармонічний ряд  є розбіжним, хоча його доданки прямують до нуля.

Література 

Ознаки збіжності